De Boze Wolf, de Grote Boze Wolf, een personage dat in een aantal bekende sprookjes voorkomt
 Midas Wolf, een fictieve wolf uit de Disney-franchise